Zbigniew Osiński (1926–2001) – polski inżynier budowy maszyn
 Zbigniew Osiński (1939–2018) – polski teatrolog
 Zbigniew Osiński (ur. 1955) – polski artysta plastyk